

Personen 
 Huis Dampierre, een Frans adellijk geslacht
 Willem I van Dampierre, heer van Dampierre (Aube)
 Willem II van Vlaanderen, 1225-1251, mederegent over het graafschap Vlaanderen, ook bekend als Willem II van Dampierre 
 Gwijde II van Dampierre, (-18 januari 1216) was de enige zoon van Willem I van Dampierre en van Ermengarde van Toucy
 Gwijde van Dampierre, 1226-1305, graaf van Vlaanderen en markgraaf van Namen, ook bekend als Gwijde III

Franse gemeenten 

 Dampierre (Aube) 
 Dampierre (Calvados) 
 Dampierre (Haute-Marne) 
 Dampierre (Jura) 

ook:
 Dampierre-au-Temple, Marne
 Dampierre-en-Crot, Cher
 Dampierre-en-Bray, Seine-Maritime
 Dampierre-en-Bresse, Saône-et-Loire
 Dampierre-en-Burly, Loiret
 Dampierre-en-Graçay, Cher
 Dampierre-en-Montagne, Côte-d'Or
 Dampierre-en-Yvelines, Yvelines
 Dampierre-et-Flée, Côte-d'Or
 Dampierre-le-Château, Marne
 Dampierre-les-Bois, Doubs
 Dampierre-lès-Conflans, Haute-Saône
 Dampierre-Saint-Nicolas, Seine-Maritime
 Dampierre-sous-Bouhy, Nièvre
 Dampierre-sous-Brou, Eure-et-Loir
 Dampierre-sur-Avre, Eure-et-Loir
 Dampierre-sur-Boutonne, Charente-Maritime
 Dampierre-sur-le-Doubs, Doubs
 Dampierre-sur-Linotte, Haute-Saône
 Dampierre-sur-Moivre, Marne
 Dampierre-sur-Salon, Haute-Saône
 Dommartin-Dampierre, Marne
 Gargilesse-Dampierre, Indre
 Le Vieil-Dampierre, Marne

Overig 
 Dampierre (strip), een strip van Yves Swolfs

Zie ook 
 Dompierre (doorverwijspagina)